O Abelissauro ou Abelisaurus foi um gênero de dinossauro terópode que viveu durante o período Cretáceo na América do Sul. Era um carnívoro bípede que provavelmente atingiu cerca de 7,4 metros de comprimento, embora isso seja incerto, pois é conhecido apenas por um crânio parcial.

Descoberta

Cunhando a espécie-tipo Abelisaurus comahuensis, tanto o gênero quanto a espécie foram nomeados e descritos pelos paleontólogos argentinos José Bonaparte e Fernando Emilio Novas em 1985. O nome do gênero é em homenagem ao Professor Roberto Abel, autor da descoberta. Já o epíteto específico deriva de Comahue, local onde o primeiro material foi descoberto.

O holótipo, MC 11078, foi descoberto em 1983 no sítio "Cantera de la Pala Mécanica" nas pedreiras Lago Pellegrini exploradas por Abel desde 1975. Este único fóssil conhecido de Abelissauro consiste em um crânio, sem as mandíbulas inferiores, que é incompleta, especialmente no lado direito. A maioria das conexões entre o focinho e a parte de trás do crânio está ausente. Também está faltando a maior parte do palato (céu da boca). Apesar das peças que faltam, pode ser estimado em mais de 85 centímetros de comprimento.

Abelissauro é um dos muitos dinossauros que foram descobertos na Patagônia. Foi originalmente descrito como proveniente da Formação Allen, mas pesquisas posteriores provaram que os restos foram realmente encontrados na antiga Formação Anacleto (parte do Grupo Neuquén) da Província de Rio Negro, Argentina. No entanto, localmente Abelissauro é conhecido por ter vindo do campo Sr. Fernandez, que está na Formação Allen, do datada do estágio Coniaciano. Claramente, mais estudo é necessário. O Anacleto é uma formação geológica na América do Sul, que data do início do estágio Campaniano do Período Cretáceo Superior, entre 83 e 80 milhões de anos atrás.

Em 2009, Novas sugeriu que Aucasaurus garridoi poderia ser um sinônimo júnior de Abelisaurus comahuensis. Em 2010, Gregory S. Paul renomeou Aucasaurus garridoi para Abelisaurus garridoi.

Descrição

O crânio do holótipo é quase completo, tem 85 centímetros de comprimento e apresenta rugosidades proeminentes no nasal que podem ter sido cobertas por queratina. O comprimento do crânio foi estimado em 85 centímetros em 1985. O crânio é relativamente profundo. Embora não haja cristas ósseas ou chifres, como os encontrados em alguns outros abelissaurídeos, como Carnotaurus, cristas ásperas no focinho e acima dos olhos podem ter sustentado algum tipo de crista feita de queratina, que não teria se fossilizado. O teto do crânio é engrossado. Há também fenestras muito grandes (aberturas semelhantes a janelas) no crânio, que são encontradas em muitos dinossauros e reduzem o peso do crânio. Uma delas é uma grande fenestra anterorbital triangular na lateral do focinho. A órbita ocular atrás dele é bastante alta. É constringido no meio por projeções ósseas do osso lacrimal na frente e do osso pós-orbital na parte traseira. O olho estava localizado acima da constrição. Atrás da cavidade ocular está presente uma grande fenestra infratemporal triangular. Sua forma reflete uma forte inclinação para a frente da parte de trás do crânio.

O osso do focinho frontal, a pré-maxila, tinha quatro dentes relativamente pequenos. A maxila atrás dela tinha pelo menos sete, mas talvez até treze dentes maiores.

Tamanho

O paleontólogo de vertebrados Thomas Holtz deu um comprimento de 11 metros e um peso máximo de 3,6 toneladas, tornando o Abelisaurus um dos maiores terópodes carnossauros e talvez o maior abelissaurídeo. Seu tamanho também foi estimado em 7,2 metros e 1,65 toneladas.

Classificação
Bonaparte e Novas colocaram o Abelisaurus na recém-criada família Abelisauridae em 1985. Eles achavam que era um membro da Carnosauria. Abelissauro foi o primeiro abelissaurídeo nomeado.[4]

Muitos outros abelisaurídeos foram descobertos desde então, incluindo espécimes muito mais completos de Aucasaurus, Carnotaurus e Majungasaurus. Eles mostraram que os abelissaurídeos não eram carnossauros no sentido moderno, mas pertenciam ao Neoceratosauria. Alguns cientistas colocam o Abelisaurus como um abelissaurídeo basal, fora da subfamília Carnotaurinae. Outros estão menos certos de sua posição. O Abelisaurus compartilha algumas características do crânio, como um alongamento relativo, com os carcharodontosaurídeos, um grupo não relacionado a outras espécies atribuídas aos Abelisauridae, e, como é conhecido apenas a partir de um crânio, tem sido sugerido que futuras descobertas possam mostrar que o Abelisaurus foi na verdade, um carcharodontosaurídeo. No entanto, isso é considerado improvável.

Paleobiologia 

Como o crânio do Abelissauro era relativamente largo na parte de trás, Bonaparte e Novas fizeram uma comparação entre as espécies recém-descritas e os Tyrannosauridae também de crânio largo. Eles assumiram que, assim como os tiranossaurídeos, o Abelissauro era o ápice dos predadores de seu ecossistema.

Em 2010, Paulo propôs que Abelissauro caçasse saurópodes titanossauros, tais como Antarctosaurus, Pellegrinisaurus, Barrosasaurus e Neuquensaurus.

Ver também 
 Outros dinossauros
 Taxonomia dos dinossauros

Ligações externas 
 
 

Abelisauridae
Dinossauros do Cretáceo
Dinossauros da América do Sul
Dinossauros do Brasil
Espécies fósseis descritas em 1985